Toponímia:
Comtat de Malta, senyoriu feudal del Regne de Sicília que dominava les illes de Malta i Gozo, territori de la Corona d'Aragó
 Illa de Malta, illa de l'arxipèlag de Malta
 República de Malta, estat i arxipèlag del Mediterrani
 Estats Units:
 Malta (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho 
 Malta (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Malta (Montana), població dels Estats Units a l'estat de Montana 
 Malta (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Malta Bend, població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Organitzacions:
 Orde de Malta, orde de cavalleria
 Selecció de futbol de Malta
 Miscel·lània:
Combat de Malta, batalla de la Guerra de Sicília
 Febre de Malta
 Nom popular, per influència del castellà, del malt.
 Setge de Malta
 Català a Malta, història de la llengua catalana a Malta